Corsairs Legacy () — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разрабатываемая компанией Mauris. Проект называют духовным наследником серии «Корсары», но официально  он к ней отношения не имеет. Изначально Mauris решили разделить игру на три части — суша, море и открытый мир, но в связи с переносом даты её выхода, планируется одновременный выпуск как режима морских боев, так и сражений на суше. Выход первой игры в Steam запланирован на 2023 год для Windows.

Игровой процесс 
Действие игры начинается в 1689 году на острове Барбадос. События игры будут развиваться как продолжение событий, описанных в книге «Одиссея капитана Блада», и расскажут о «наследии» Питера Блада. Игрок управляет главным героем — реально существовавшим пиратом Джеком Рэкхемом. Управление персонажем в игре происходит от третьего лица.

Игрок может выполнять сюжетные и побочные задания, приобретать предметы, исследовать игровой мир и сражаться с внутриигровыми персонажами.

Персонаж может повышать личные характеристики и способности, навыки владения оружием.

За задания и бои персонаж получает опыт, который позволяет повысить уровень персонажа. С ростом уровня растут и такие характеристики, как запас здоровья и энергии, которая расходуется в бою. Также, по достижении каждого нового уровня, персонаж получает одно очко «характеристики» и одно очко «способностей».

У главного героя есть 20 способностей, и, получая следующий уровень, игрок получает возможность развить одну способность из 4-х категорий: атака, защита, выносливость, умения.

Вооружение в игре включает в себя перечень из 21 экземпляра холодного и 7 экземпляров огнестрельного оружия (среди которых 6 разнообразных пистолей и 1 мушкет). Первое разделяется на три класса: 7 рапир, 7 изогнутых мечей (среди них можно встретить и абордажные кортики, и европейские сабли), а также 7 прямых мечей, распространённых прежде всего в Европе того времени.

Сюжет

Разработка 
Внутриигровая валюта в игре — испанский серебряный песо XVII века. Команда проекта изучила исследования по ценам как на бытовые предметы и продукты, так и на оружие, драгоценные металлы и камни: золото, серебро, алмазы, изумруды, рубины и сапфиры. Corsairs Legacy близко подошёл к исторической достоверности экономики.

Для максимальной исторической достоверности команда проекта изучила, как менялась форма солдат в XVII—XVIII веках, и взяла за основу изображения солдат 1690 года, в котором происходят события игры. Также создано множество вариантов лиц для солдат, чтобы игрок во время пребывания во внутриигровом городе не чувствовал однообразия.

В русском варианте персонажей будут озвучивать: Владислав Копп (Иллидан Ярость Бури из World of Warcraft, Зигфрид из первой и второй The Witcher), Андрей Ярославцев (Бен из Full Throttle, Золтан Хивай в серии The Witcher), Ольга Голованова (Джайна Праудмур из Heroes of the Storm, Леди Грей из Fable: The Lost Chapters) и другие.

Примечания

Ссылки 
 

Игры только для Windows
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры о пиратах Карибского моря
Игры на движке Unity
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры, разработанные на Украине